Ел Кој има више значења:

 Ел Кој (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кој, Парке Акуатико (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кој (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику